Игры разума () — может означать:

Книги 
  — второе название серии о паранормальных романах «Призрачный бродяга» Кристины Фихан.
  — психологический триллер Энтони Горовица в психиатрической больнице.

Кино и телевидение 
 Игры разума () — биографическая драма режиссёра Рона Ховарда о математике Джоне Нэше, США, 2001 год.
 Игры разума (телеигра) — телеигра, выходившая в 2005 году на канале НТВ и в 2010 году на канале «Домашние животные».
 Игры разума (телесериал) — американский телесериал 2014 года.
 Mind Game — манга Робин Ниси, также полнометражная аниме-адаптация, выпущенная студией Studio 4 °C в 2004 году.

Музыка 
 Mind Games — четвёртый сольный студийный альбом Джона Леннона, 1973 год.

См. также 
 Игры разумов () — фильм 2019 года с Шоном Пенном и Мелом Гибсоном.